Альберто да Джуссано (значения):

 Альберто да Джуссано — легендарный итальянский гвельф-кондотьер
 Альберто да Джуссано — итальянский лёгкий крейсер типа «Альберико да Барбиано», участвовавший во Второй мировой войне